Артемий (Артюр) Лаврентьевич Обе́р (, Москва — , Петроград) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств. Его старший брат — архитектор и реставратор А. Л. Обер.

Семья Обер. Москва 
Артемий (Артюр, Артур) Лаврентьевич Обер родился  года в Москве. Его отец, француз по происхождению, Лаврентий Николаевич Обер (1802—1884), с 1845 года служил в театральном ведомстве, с 1872 года был управляющим Конторой императорских московских театров.

Дед, как поверенный графа Людовика же Жилли, прибыл в 1790-х годах в Москву и стал называться здесь Николаем Обером. В 1793 году он купил в Москве Дом № 6 по Глинищевскому переулку (принадлежал семье Обер до 1917 года). В 1803 году Николай Обер стал известен в Москве: «стал участником необыкновенного зрелища — вместе с Жаком Гарнеренем поднялся на воздушном шаре с поля у Крутицких казарм и опустился недалеко от подмосковной усадьбы Остафьево».

Бабушка — известная в Москве французская модистка Мари-Роз Обер-Шальме, имевшая магазин в Глинищевском переулке — самый дорогой в Москве, и безусловно самый престижный, — известная тем, что в 1812 году неоднократно лично приглашалась Наполеоном в Кремль, для бесед; после оставления французами Москвы она вместе с детьми последовала за французской армией, с намерением вернуться во Францию. Но скончалась в Вильно.

Артемий Обер учился в 4-й Московской гимназии (13-й выпуск. - 1862 года) и на медицинском факультете Московского университета.

Творчество. Петербург 
В 1864 году стал посещать Императорскую академию художеств. В 1864 году уехал учиться в Париж, покинуть который его заставила в 1870 году франко-прусская война (он отбыл из столицы Франции с последним поездом, шедшим в Бельгию). Учителем Обера в парижской школе рисунка был Антуан Луи Бари, ценивший своего ученика и считавшего его более одарённым, чем его соученик Э. Фремье.

С 1870 года жил в Санкт-Петербурге. В 1870—1872 годах учился в Императорской академии художеств. В 1872 году впервые выставил на академической выставке свои произведения: «Лев, пожирающий газель», «Собака» и «Лошадь-башкирка». Из прочих работ Обера этого времени отмечают бюст Императрицы Екатерины II, в сквере Обуховской больницы, скульптурная группа «Русский витязь».

В 1893 году получил звание академика скульптуры за скульптуры «Волк», «Собака» и др.

В 1894 году женился на своей племяннице, Наталье Францевне Вебер (1867—?). В 1894—1899 годах жил и работал в Париже, лето проводил в Бретани. Отливку своих работ делал в керамической мастерской А. Биго.

Член Союза русских художников (с 1909) и общества «Мира искусства» (c 1910; один из учредителей воссозданного объединения). Был близким другом художника А. Н. Бенуа.

Известен как мастер мелкой анималистической пластики, , отличающейся точностью передачи натурных наблюдений. Среди его работ: конная группа «Киргиз, закуривающий трубку» (чугун, 1872), «Борзая с лисицей» (воск, 1879; бронза, 1881), «Бык-победитель» (воск; бронза, 1885), «Бурые медведи» (1893), «Бретонка (Женщина с курами)» (1898—1900), «Маска фавна» (эскиз декоративного блюда, 1900; все — тонированный гипс), другие работы. Создал большое число бронзовых, восковых и гипсовых фигур различных животных.

Был близок русскому символизму. К заметным произведениям русского символизма относится аллегорическая композиция «Бедствие» (1886), и работы-«фантазии»:«Медуза-Горгона» (терракотовое декоративное блюдо, 1898), «Морское чудовище» (блюдо, керамика, 1898).

Среди монументальных работ А. Обера известны:
 фигура коня для памятника Богдану Хмельницкому в Киеве (памятник создан по проекту М. О. Микешина; установлен в 1888),
 декоративная скульптура для Дома компании «Зингер» в С.-Петербурге (1902—04),
 скульптура для Бородинского моста в Москве (1912),
 памятник защитникам Полтавы и коменданту крепости А. С. Келину в Полтаве, (1909).
 Два бронзовых медведя у входа в контору Механического завода К. Б. Зигеля в Санкт-Петербурге (1902)

Умер в Петрограде  года. Похоронен на Волковском кладбище.

Вдова скульптора, Н. Ф. Обер, в 1935 году передала в Русский музей значительное количество произведений своего мужа.

Галерея работ

Примечания

Литература 
 
 
 А. Н. Бенуа. Воспоминания. Глава 10. Второе мартышкинское лето. А. Л. Обер

Ссылки 
 Скульптор-анималист Артемий Обер

Скульпторы Российской империи
Скульпторы-анималисты Российской империи
Выпускники 4-й Московской гимназии
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище